En Pologne, Plęsy désigne :

 Plęsy, un village de la voïvodie de Łódź,
 Plęsy, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie dans le powiat de Bartoszyce.